Beaver Dam puede referirse a los siguientes lugares:

Canadá 
Beaver Dam, comunidad no incorporada, provincia de Nuevo Brunswick.

Estados Unidos 
Beaver Dam (Arizona), lugar designado por el censo en el condado de Mohave, estado estadounidense de Arizona.
Municipio de Beaver Dam (condado de Cumberland, Carolina del Norte), municipio en el condado de Cumberland, estado estadounidense de Carolina del Norte.
Beaver Dam (Kentucky), ciudad en el condado de Ohio, estado estadounidense de Kentucky.
Municipio de Beaver Dam (condado de Butler, Misuri), municipio en el condado de Butler, estado estadounidense de Misuri.
Beaver Dam Lake, lugar designado por el censo en el condado de Orange, estado estadounidense de Nueva York.
Beaver Dam (Wisconsin), ciudad en el condado de Dodge, estado estadounidense de Wisconsin. 
Beaver Dam (condado de Dodge, Wisconsin), pueblo en el condado de Dodge, estado estadounidense de Wisconsin.